Arachnospila — род дорожных ос (Pompilidae).

Распространение 
Всесветно. Для СССР ранее указывалось 25 видов.
По данным каталога перепончатокрылых России (2017) в Палеарктике около 90 видов, в России 47 видов.

Описание 
Длина 5—15 мм. Орбиты глаз и переднеспинка без жёлтых пятен. Шипы тарзального гребня на передних лапках не уплощенные. Брюшко без серого войлочка. Мандибулы не серповидные, с явственным внутренним зубцом. Охотятся и откладывают яйца на пауков (Lycosidae, Salticidae, Agelenidae, Clubionidae, Gnaphosidae).

Классификация 
 Подрод 
 
 Подрод 
 
 
 Подрод 
 
 
 
 
 
  — Приморский край
 
 
 
 
 
 
  — Приморский край
  — Бурятия
 
 
  — Бурятия
 
 
 
 
 
  — Бурятия
 Подрод 
 
 
 
 
 
 Подрод 
 
 
 
 
 
 
 Подрод

Примечания

Литература 
 Harris, A. C. 1987. Pompilidae (Insecta: Hymenoptera). Fauna of New Zealand. DSIR Science Information Publishing Centre. 12:1-154.

Ссылки 
 Список видов рода на www.biolib.cz
 Pompilidae на www.discoverlife.org

Дорожные осы
Роды перепончатокрылых
Насекомые Европы